HMS Fox je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Fox (1650) 
 HMS Fox (1658) 
 HMS Fox (1690) 
 HMS Fox (1699) 
 HMS Fox (1705) 
 HMS Fox (1740) 
 HMS Fox (1746) 
 HMS Fox (1766) 
 HMS Fox (1733) 
 HMS Fox (1780) 
 HMS Fox (1794) 
 HMS Fox (1799) 
 HMS Fox (1829) 
 HMS Fox (1893) 
 HMS Fox (1967)

Fox